Кайя Канепи — победительница турнира.

Прошлогодняя чемпионка — Петра Квитова — не защищала свой титул из-за участия в Кубке Хопмана.

Посев 

  Саманта Стосур (Второй раунд)
  Андреа Петкович (Четвертьфинал)
  Франческа Скьявоне (Полуфинал)
  Серена Уильямс (Четвертьфинал, отказ)''

<li>  Ким Клейстерс (Полуфинал, отказ)
<li>  Елена Янкович (Четвертьфинал)
<li>  Анастасия Павлюченкова (Второй раунд)
<li>  Доминика Цибулкова (Первый раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Примечания

Ссылки 
 Основная сетка 
 Квалификационная сетка 

Международный теннисный турнир в Брисбене 2012